Název Ludvíkov má více sídel:
 Ludvíkov, obec v okrese Bruntál
 Ludvíkov (Městečko Trnávka), část obce Městečko Trnávka v okrese Svitavy
 Ludvíkov (Velké Losiny), část obce Velké Losiny v okrese Šumperk
 Ludvíkov (Velká Bíteš), část obce Velká Bíteš v okrese Žďár nad Sázavou
 Ludvíkov pod Smrkem, část města Nové Město pod Smrkem v okrese Liberec

Externí odkazy